Vilasantar är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia da Coruña och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Vilasantar ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Vilasantar är platt norrut, men söderut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Vilasantar. Runt Vilasantar är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Arzúa,  km söder om Vilasantar. Omgivningarna runt Vilasantar är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Galicien